Ла Амистад, Ел Прогресо има више значења:

 Ла Амистад, Ел Прогресо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Амистад, Ел Прогресо (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику